246913 Slocum –  asteroide della fascia principale
 Slocum – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato in Texas

Persone 

 Henry Slocum – tennista statunitense
 Joshua Slocum – navigatore statunitense
 Steven Andrew Slocum – wrestler statunitense